Elmshausen ist der Name mehrerer Orte:

 Elmshausen (Dautphetal), Ortsteil der Gemeinde Dautphetal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Elmshausen (Lautertal), Ortsteil der Gemeinde Lautertal (Odenwald), Landkreis Bergstraße, Hessen
 das ehemals adlige Gut Elmshausen (heute: Groß-Elmshausen und Klein-Elmshausen) bei Waddewarden, Landkreis Friesland, Niedersachsen